Knüsel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Knüsel (* 1941), Schweizer Komponist
 Harry Knüsel (* 1961), Schweizer Schwinger
 Josef Martin Knüsel (1813–1889), Schweizer Politiker
 Leo Knüsel († 2013), deutscher Statistiker
 Nicole Knüsel (* 1996), Schweizer Gras-Skiläuferin
 Noel Knüsel (* 2000), Schweizer Unihockeyspieler
 Peter Knüsel (Politiker, 1857) (1857–1944), Schweizer Politiker, Nationalrat
 Peter Knüsel (Politiker, 1923) (1923–2018), Schweizer Politiker, Regierungs- und Ständerat